Cette liste recense les sommets de plus de  en Iran. Pour chaque sommet, la cime la plus haute uniquement est listée.

Liste

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Plateau Iranien
 Liste des volcans d'Iran

Bibliographie 
 Ali Moghim, Mountaineering in Iran [کوهنوردی در ایران], Rozaneh, , 2006 

Sommet en Iran
Iran, 4000